Olivos puede referirse a:

 Olivos, árboles.
 Quinta Presidencial de Olivos, monumento de la provincia de Buenos Aires (Argentina).

Lugares 
En Argentina
 Olivos, barrio del partido de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires.
 En la Ciudad de Buenos Aires, antigua sección del barrio de Barracas llamada así porque hasta mediados del s XX existía allí un olivar.

En España
 Los Olivos, localidad del municipio de Adeje, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Los Olivos, localidad del municipio de Almendralejo, en la provincia de Badajoz.
 Los Olivos, localidad del municipio de Bagur, en la provincia de Gerona.
 Los Olivos, localidad del municipio de Batres, en la Comunidad de Madrid.
 Los Olivos, localidad del municipio de Castilléjar, en la provincia de Granada.
 Los Olivos, localidad del municipio de La Gineta, en la provincia de Albacete.
 Los Olivos, localidad del municipio de Llissá de Munt, en la provincia de Barcelona.
 Los Olivos, localidad del municipio de Molina de Segura, en la provincia de Murcia.
 Los Olivos, localidad del municipio de Pulianas, en la provincia de Granada.
 Los Olivos, localidad del municipio de Santa Brígida, en la provincia de Las Palmas.
 Los Olivos, localidad del municipio de Villamanta, en la Comunidad de Madrid.
 Los Olivos, localidad del municipio de El Viso de San Juan, en la provincia de Toledo.
 Arroyo de los Olivos, localidad del municipio de Almogía, en la provincia de Málaga
 San Jaime-Los Olivos, localidad del municipio de Piera, en la provincia de Barcelona.
 Tres Olivos, área residencial del municipio de Madrid, en la Comunidad de Madrid.

En Estados Unidos
 Los Olivos, área no incorporada del condado de Santa Bárbara, en el estado de California.

En Israel
 Monte de los Olivos, en el distrito de Jerusalén.

En México
 Olivos, estación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

En Perú
 Los Olivos, distrito de la provincia de Lima.

En Venezuela
 Los Olivos Cabimas, localidad de Cabimas, en el estado de Zulia.
 Urbanización Los Olivos, localidad de Maracaibo, en el estado de Zulia.
 Urbanización Los Olivos, localidad de Maracay, en el estado de Aragua.